Архимандрит Герасим (в миру Георгий Сергеевич Садковский; 1890, Москва — 1920, Москва) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Данилова монастыря.

Брат епископов Игнатия и Георгия Садковских.

Биография 
Родился в 1890 году в Москве. Был вторым сыном в семье протоиерея Сергия Садковского.

В 1904 году окончил Заиконоспасское духовное училище по первому разряду и первым по успеваемости. В 1910 году окончил Московскую духовную семинарию по первому разряду.

2 июня 1912 года в Зосимовой пустыни епископом Феодором (Поздеевским) пострижен в монашество и именам Герасим в честь преподобного Герасима Иорданского. В «Московского церковном вестнике» по поводу этого пострига появились такие слова: Новопостриженный — второй сын московского протоиерея С. М. Садковского, добрая отрасль христианской семьи. Пишущий эти строки помнит Егорушку Садковского (мирское имя отца Герасима) живым и веселым мальчиком, весьма религиозным. Таким он остался и доныне, развив, с Божиею помощью и под руководством старцев, добрые задатки своего характера. Да, новый инок весьма старался быть близким к старцам, и это имело на него огромное духовное влияние. Особенно сильно воспитывающее влияние имели на нового инока затворник отец Алексий [Соловьёв], схимо-архимандрит отец Гавриил [Зырянов], игумен Чудового монастыря отец Герасим [Анциферов], скончавшийся в июле прошлого года, и, кроме них, преосвященный ректор академии [епископ Феодор (Поздеевский)]. Вот почему, когда новый постриженик принес к «святому жертвеннику» своё верующее убежденно и искренно сердце, свою душу, он во время пострижения окружен был общей радостью академической братии, радостью, которая нашла себе яркое и полное выражение в приветственном слове преосвященного Феодора новопостриженному..

Вскоре возведён в сан иеродиакона и иеромонаха. Верный ученик епископа Феодора (Поздеевского), иеромонах Герасим старался не только внешне подражать своему учителю, но внутренне, присовокупляя опыт, полученный от старцев.

В 1914 году иеромонах Герасим закончил Московскую духовную академию со званием магистранта.

С 1 августа 1914 года служил преподавателем церковной истории в Саратовской духовной семинарии.

В начале 1919 года Даниловский монастырь был закрыт, но уже 20 февраля 1919 года была образована Даниловская община, заключившая договор с Моссоветом с правом пользования храмами монастыря. Договор подписали 96 человек. В общину вошли бывший клир монастыря и многие активные миряне вошли в общину.

Так как архиепископ Феодор по причине частого нахождения в тюрьмах и ссылках не мог управлять общиной, то с 1919 года наместником был назначен уже к этому времени архимандрит Герасим.

В 1920 году он умер от тифа. Похоронен у апсиды южного придела Троицкого храма обители.

Семья 
 отец — протоиерей Сергей Максимович Садковский
 Сергей (епископ Игнатий; 1887—1938)
 Ольга (род. 1894)
 Лев (епископ Георгий; 1896—1948)
 Наталья (род. 1899)
 Ксения (род. 1901)
 Пётр (род. 1903)
 Григорий (род. 1905)
 Михаил (род. 1907)

Примечания 

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Умершие от тифа
Персоналии по алфавиту
Наместники Данилова монастыря
Выпускники Московской духовной семинарии
Преподаватели Саратовской духовной семинарии